В адміністративно-територіальному відношенні Ізраїль поділений на 6 адміністративних округів. Згідно з адміністративною реформою, що була проведена в 2004 році, статус міста надається поселенню, що має понад 20 тис. осіб (як виняток існує місто з меншою кількістю). За цими критеріями на 2004 рік в Ізраїлі зареєстровано 67 міст.

Північний округ

Хайфський округ

Центральний округ

Тель-Авівський округ

Єрусалимський округ

Південний округ

Найбільші міста 

 Єрусалим — офіційна столиця країни, розташована на пагорбах Юдеї, історичний, культурний та політичний центр країни та єврейського народу з часів царя Давида, що зробив його столицею близько 3 тис. років тому.
 Тель-Авів (Тель-Авів-Яффо) — міжнародно визнана столиця Ізраїлю, сучасне місто, засноване 1909 року на узбережжі Середземного моря, центр найбільшої агломерації країни Ґуш-Дан, її фінансовий, торговий та культурний центр, столиця Ізраїлю, як її визнає ООН та більшість країн світу.
 Хайфа — центр великої агломерації, центр важкої промисловості та найбільший морський порт країни, культурне та історичне місто.
 Рішон-ле-Ціон — частина агломерації Ґуш-Дан, заснований 1882 року вихідцями з Російської імперії, переважно «спальний район» Тель-Авіва.
 Ашдод — сучасне місто, засноване 1956 року і збудоване за єдиним планом на півдні середземноморського узбережжя країни (хоча ділянка була населена і в доісторичні часи), другий за розміром порт країни.
 Беер-Шева — найбільше місто пустелі Неґев, історично стратегічна ділянка, зараз населене переважно євреями-вихідцями з арабських країн та СРСР.

Див. також 
 Міста Палестинських територій
 Ізраїльські поселення

Посилання 
 Центральне статистичне бюро Ізраїлю  
 
 Світ мап
 Радянські мапи Ізраїлю за 1987 рік

Ізраїль
Списки:Ізраїль